Палачолай — Грама Ніладхарі в підрозділі окружного секретаріату Еравур-Патту
 Палачолай — Грама Ніладхарі в підрозділі окружного секретаріату Поратіву-Патту